Element – wyraz oznaczający pierwotnie podstawę, zasadniczą część, składową, rudyment (stąd polski odpowiednik „pierwiastek”); przez to nabrał znaczenia cząstki, fragmentu, czy komponentu w ogóle, a w dalszej kolejności uzyskał znaczenie detalu, szczegółu; pod wpływem filozofii greckiej wyrazem tym opisuje się także jeden z czterech żywiołów: powietrze, ogień, woda, ziemia.

 Matematyka
 element algebraiczny
 element całkowity
 element idempotentny
 element macierzowy operatora
 elementy minimalny i maksymalny
 elementy najmniejszy i największy
 element neutralny (zerowy, jedynkowy/jednostkowy)
 element nierozkładalny
 element nilpotentny
 element objętości
 element odstający
 element odwracalny
 element odwrotny (przeciwny)
 element pierwszy
 element rozdzielczy
 elementy stowarzyszone
 element wyróżniony
 Elementy Euklidesa

 Fizyka i mechanika
 element płynu
 elementy sprężyste
 elementy orbitalne
 elementy symetrii kryształów
 Elektronika i elektrotechnika
 element dyskretny
 element elektroniczny bierny
 element elektroniczny czynny
 element elektroniczny inercyjny
 element półprzewodnikowy
 półprzewodnikowy element mocy
 element grzejny
 element automatyki

 Językoznawstwo
 element znaczący
 element znaczony

 Kultura
 Element Eighty– amerykański zespół muzyczny
 Basic Element – szwedzki zespół muzyczny

 Piąty element – film

 Element zbrodni – film

 Pozostałe

 Element Hotels – amerykańska sieć hotelowa

 element konstrukcyjny
 elementy dzieła muzycznego
 elementy morfotyczne krwi
 Element Skateboards – firma
 Honda Element – samochód

Uwagi